«Просто так» — советский короткометражный рисованный мультипликационный фильм 1976 года киностудии «Союзмультфильм».

Сюжет 
Добрый мультфильм о том, как мальчик подарил грустному ослику букет цветов просто так. Ослик обрадовался, и в свою очередь подарил этот же букет щенку. Точно так же букет попал к медвежонку, а от него — к белочке. И все, к кому попадал этот букет, становились радостными, ведь так приятно получать подарки просто так.

Создатели

Литература 
  Иллюстрации и текст по мультфильму. На обложке полное название книжной серии: СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ представляет: впервые — легендарные мультфильмы в книгах!

Переиздания на DVD и TV 
Мультфильм неоднократно переиздавался на DVD в сборниках мультфильмов: «День Рождения» (дистрибьютор «Союз»), «Сказки для малышей» (дистрибьютор «Союз»), «Теремок» (дистрибьютор «Союз»), «Про деда, бабу и курочку Рябу» (дистрибьютор «Крупный план»).
(Источник — Аниматор.ру)

 С 1970-х по 1991 годы мультфильм показывали по ЦТ СССР. Также мультфильм выходил в рамке детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». В России мультфильм показывали на 1-м телеканале Останкино с 1992 по 1994 год; на Первом канале в 1995, 1996 году, 1997, 1998 и 1999 года; на РТР до 2000 года; на МТК и ТВ-6 в середине 1990-х. Также показывали на телеканалах ТВ Центр, REN TV, «СТС», «ТВ3», «Столица», «Москва. Доверие», «РТР-Планета», «Петербург 5-й канал», «RTVi», «Детский проект», «7ТВ», НТВ, ДТВ и других каналах. В 2007—2010 годах мультфильм показывали на каналах «Теленяня» и «Бибигон». В настоящее время выходит на телеканалах «TVCi», «Ностальгия», «Радость моя» «Детский мир», «Детский», «СТС», «Культура», «Перец ТВ» и «Карусель».

Примечания

Ссылки 

 «Просто так» — myltik.ru

Мультфильмы 1976 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы по сценариям Жанны Витензон
Мультфильмы о детях
Мультфильмы о говорящих животных
Рисованные мультфильмы СССР 1976 года
Мультфильмы Стеллы Аристакесовой